Bycz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bycz, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ; 
 Bycz, un village dans la voïvodie de Lubusz.